Cinema Palace kan verwijzen naar:

Cinema Palace (Brussel)
Cinema Palace (Haarlem)
Cinema Palace (Maastricht)